Льюисберг () — название нескольких населённых пунктов в США.

 Льюисберг — город в штате Теннесси, население 11 100 человек (2010 год).
 Льюисберг — город в штате Пенсильвания, население 5792 человека (2010 год).
 Льюисберг — город в штате Западная Виргиния, население 3830 человек (2010 год).
 Льюисберг — деревня в штате Огайо, население 1820 человек (2010 год).
 Льюисберг — город в штате Кентукки, население 810 человек (2010 год).